Лоран Мари Жозеф Эмбер (, 23 марта 1796 года, Мариньян, Франция — 21 сентября 1839 года, Сеул, Корея) — святой Римско-Католической Церкви, епископ, миссионер, мученик, член миссионерской конгрегации «Парижское общество заграничных миссий».

Биография 
Лоран Мария Иосиф Имбер родился 23 марта 1796 года в бедной семье. Обучался в семинарии Парижского Общества Заграничных Миссий. 18 декабря 1819 года был рукоположён в священника, в 1820 году был послан на миссию в Китай. С 1821 по 1822 год преподавал в высшей Духовной семинарии в Пенанге. В Китае прожил 12 лет в провинции Сычуань, основав там семинарию. 26 апреля 1836 года был рукоположён в епископа и в это же время Святой Престол назначил его Апостольским викарием Кореи.

В 1837 году из-за преследований христиан в Корее тайно прибыл в Корею из Маньчжурии. Лоран Мария Иосиф Имбер стал первым католическим епископом, который прибыл в Корею. Будучи епископом, всячески помогал преследуемым корейским католикам. Был арестован 10 августа 1839 года и препровождён в Сеул. В тюрьме его подвергли пыткам, чтобы он выдал известных ему верующих.

21 сентября 1839 года Лоран Мария Иосиф Имбер был казнён. Его тело было выставлено на публичное обозрение на несколько дней.

Прославление 
5 июля 1925 года был причислен к лику блаженных римским папой Пием XI. 6 мая 1984 года был причислен к лику святых Римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими 103 корейскими мучениками.

День памяти в Католической церкви — 20 сентября.

Мощи святого Лаврентия хранятся в соборе Доброго Пастыря в Сингапуре.

Источник 
 Eugene Wijeysingha (2006), Going Forth… — The Catholic Church in Singapore 1819—2004, Titular Roman Catholic Archbishop of Singapore, ISBN 981-05-5703-5

Ссылки 
 Биография  

Католические святые
Святые Кореи
Святые Франции
Католические миссионеры
Христианские святые XIX века
Члены Парижского общества заграничных миссий
Обезглавленные в Корее
Обезглавленные святые
103 корейских мученика
Беатифицированные Пием XI